Караул-Оба:

 Караул-Оба — гора в Крыму
 Караул-Оба — памятник природы в Крыму